Henry Austin (1804 –1891) – amerykański architekt 
 Bunny Austin, właśc. Henry Wilfred Austin (1906–2000) – brytyjski tenisista

Zobacz też 
 Henry Austin Dobson